Lovartöarna kan syfta på:

 Windward Islands – lovöarna i Små Antillerna i Västindien i Västindien
 Îles du Vent – lovöarna i Sällskapsöarna i Franska Polynesien

Se även 
 Läöarna

Ögrupper